Ву́лиця Некра́сова — вулиця в різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Вулиця Некрасова — вулиця в місті Березань, Київської області.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Некрасова — вулиця у Дрогобичі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Євпаторії.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Керчі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Севастополі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Сімферополі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Харкові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Херсоні.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Черкасах.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Чернігові.

Колишні назви 
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Петра Яцика у місті Балта.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Баранівка.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Зенітного полку у місті Біла Церква.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Євгена Плужника у місті Богуслав.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Бахматівка в місті Бориспіль.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Волонтерів у місті Боярка.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Гостомельської в місті Бровари.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Луціва у місті Бучач.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Володимира Сосюри у місті Ватутіне.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Героїв Нацгвардії у Вінниці.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Ярослава Царука у місті Володимир.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Затишної у місті Городок Хмельницької області
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Просвіти у місті Дубно
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Покрови у місті Знам'янка
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Січових Стрільців у місті Ізмаїл
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Ізюм
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Харківська у місті Камінь-Каширський
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Золота у місті Кам'янське 
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Ківерці 
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Адама Поляка у місті Ковель 
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Сергія Бедрія в Кодимі.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Соломії Крушельницької у місті Козятин.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Петра Дорошенка у місті Коростень.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Коростишів.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Павла Скоропадського у місті Костопіль.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Павла Чубинського в місті Красилів.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Експресівська у місті Кременчук.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Михайла Завадського у місті Кропивницький.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Юрія Руфа у місті Львів.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Леся Курбаса у місті Лубни.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Живописна у місті Марганець.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого у місті Мерефа.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Міщанська у місті Ніжин.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Благодатна у смт. Нова Водолага.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Гетьмана Виговського у місті Нововолинськ.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Олександра Довженка у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Миколи Хвильового у місті Носівка.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Руднєва в Олександрії.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Василя Стуса у місті Павлоград.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Грушевського в Піщанці.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Куяльницька у місті Подільськ.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Князів Острозьких у місті Полонне.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Андрія Нечипорука у місті Рівне.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Каховська у місті Ромни.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Ринкова у місті Сарни.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Ринкова у місті у місті Сновськ.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Миколи Леонтовича в Сокирянах.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Українська у смт. Солотвино.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці М.Амосова у місті Сторожинець.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Миколи Маркевича у місті Суми.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Генерала Загродського у місті Тальне.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Галицької армії у смт. Тиврів.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Володимира Ладижця у місті Ужгород.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Весняна у місті Узин.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Фастів.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Леоніда Дергача в Чернівцях.
 Вулиця Некрасова — колишня назва вулиці Сонячної у місті Шпола.

Вулиця Некрасова — вулиця в Абакані.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Анапі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Балашисі (Московська область).
 Вулиця Некрасова — вулиця в Волгограді.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Вологді.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Воронежі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Іванові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Іркутську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Кірові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Королеві.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Некрасова — зникла вулиця в Липецьку.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Нижньому Новгороді.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Новосибірську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Орлі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Петрозаводську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Пскові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Реутові.
 У Санут-Петербурзі:
 Вулиця Некрасова (Центральний район);
 Вулиця Некрасова (Володарський);
 Вулиця Некрасова — вулиця в Ломоносові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Саранську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Саратові.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Смоленську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Ставрополі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Уфі.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Хабаровську.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Чебоксарах.
 Вулиця Некрасова — вулиця в Ярославлі.

Вулиця Некрасова — вулиця в Алма-Аті.

Вулиця Некрасова — вулиця в Даугавпілсі.

Див. також 
 Вулиця Некрасовська

Вулиці, названі на честь людей